Prattville kan avse: 

 Prattville, Alabama
 Prattville, California
 Prattville, Oklahoma